Бо — бойова палиця в східних бойових мистецтвах
 Бо — титул у Стародавньому Китаї
 Бо — народ у Китаї
 Бо — зниклий народ, що жив Андаманських островах
 Бо — одна з андаманських мов

Персоналії 
 Валентин Бо ( 1985) — український професійний фотограф та фотохудожник.
 Бо Бріджес (англ. Beau Bridges; 9 грудня 1941) — американський актор.

Топоніми

Бо — округ у складі Південної провінції
 Бо — місто, округ Бо, Південна провінція

Бо — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Бо — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен